Ришка () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Ришка () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Ришка.
 Ришка () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Ришка () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративний центр комуни Ришка.
 Рішка () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бая-де-Кріш.
 Ришка () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Ріпічень.
 Ришка () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Дрегенешть.